Красное Первое — топоним.

 Красное Первое (Двуречанский район) — село в Харьковской области, Украина.
 Красное Первое (Киевская область) — село в Киевской области, Украина.